Isabella von Bourbon (spanisch Isabel de Borbón) ist der Name folgender Personen:

Isabelle de Bourbon (Isabel de Borbón; 1437–1465), Herzogin von Burgund
Isabel de Borbón y Médicis (1602–1644), Königin von Spanien und Portugal, siehe Élisabeth de Bourbon 
Isabella II. (Spanien) (Isabel de Borbón y Borbón-Dos Sicilias, Isabel II de España; 1830–1904), Königin von Spanien
Isabella von Spanien (1851–1931) (Isabel de Borbón y Borbón; 1851–1931), Prinzessin von Asturien

Siehe auch:
 Isabella von Spanien